Тлалчичилко има више значења:

 Тлалчичилко (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалчичилко (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику